Ольга Павлова:

 Павлова, Ольга Альбертовна (род. 1973) — председатель Белгородской областной Думы (2020—2022).
 Павлова, Ольга Геннадьевна (род. 1985) — российская пловчиха.
 
 Павлова, Ольга Петровна (род. 1996) — российская футболистка.
 Павлова, Ольга Сергеевна (род. 1976) — российская спортсменка (полиатлон). Примечания